Il doppio  del BNP Paribas Masters 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Mahesh Bhupathi e Maks Mirny erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme.Bhupathi ha partecipato in coppia con Leander Paes ma sono stati eliminati al secondo turno mentre Mirnyi ha partecipato in team con Daniel Nestor ma sono stati eliminati in semifinale.Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno battuto in finale Julien Benneteau e Nicolas Mahut per 6-2, 6-4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (semifinale)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (campioni)
  Oliver Marach /  Alexander Peya (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Masters 2011
ATP World Tour 2011